Па́вел Тимофе́евич Аку́тин (, Санкт-Петербург, Российская империя — 16 декабря 1947, Хельсинки, Финляндия) — русский офицер, полковник.

Биография 
Родился а в Санкт-Петербурге (станция Саблино) в семье коллежского регистратора Тимофея Константиновича Акутина.

В 1907 году окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. На 1 января 1909 года числился подпоручиком батальона 6-го Туркестанского стрелкового полка (Самарканд).

В ходе Первой мировой войны состоял штабс-капитаном 8-го Финляндского стрелкового полка. Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 09.09.1915) и Георгиевским оружием (ст. 21.11.1915).

В звании капитана поступил на ускоренный курс Военной академии (1917; 2-й очереди). Состоял исполняющим должность старшего адъютанта штаба 2-й Финляндской стрелковой дивизии. Позже вновь прибыл в Петроград для обучения в старшем классе ускоренных курсов Военной академии (с 05.0?.1917). В 1918 году окончил курсы и приказом Генерального Штаба № 22 от 23 марта 1918 года причислен к Генеральному Штабу. 27 июня 1918 года приказом Всероглавштаба № 18 переведён в Генеральный Штаб.

В 1918 году добровольно вступил в РККА. Получил назначение в штаб Северного участка и Петроградского района.

Позднее находился в белых войсках Северного фронта, где с 20 ноября 1918 года — командир Пинежских партизанских отрядов, затем 3-го Северного стрелкового полка (с марта 1919 года — подполковник, а с апреля 1919 года — полковник).

До 2 сентября 1919 года был командующим войсками Железнодорожного района, а с октября 1919 до февраля 1920 года — командир 6-го Северного стрелкового полка.

Был членом Георгиевской Думы Северной области (под председательством Н. А. Бржозовского).

Эмигрировал в Норвегию, а затем в Финляндию, где проживал до конца жизни.

Скончался 16 декабря 1947 года и похоронен на православном кладбище в Хельсинки в районе .

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 09.09.1915);
 Георгиевское оружие (ВП 21.11.1915).
Награды в Гражданскую войну на Архангельском Севере
 Британский военный орден «За выдающиеся заслуги» (28.04.1919);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (28.10.1919).

Примечания

Ссылки 
 
 Галерея Георгиевских кавалеров Архангельского Севера

Выпускники Владимирского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Персоналии:Северная армия
Участники Гражданской войны в России (красные)
Русские эмигранты первой волны в Норвегии
Русские эмигранты первой волны в Финляндии